Das Internationaux Féminins de la Vienne 2017 war ein Tennisturnier für Damen in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 23. bis 29. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Poitiers